Brüx heißen folgende geographischen Objekte:

 Most (Tschechien), Brüx ist der deutsche Name der Stadt Most in Tschechien
 Brüx (Neustadt bei Coburg), ein Ortsteil der Stadt Neustadt bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern
Brüx (Kanal), Kanal in Brüssel (Belgien), angrenzend an den Stadtteil Molenbeek. 

Brüx ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Brüx (* 1965), deutscher Komponist, Musikproduzent und Arrangeur
 Gerd Brüx (1875–1944), deutscher Bildhauer
 Walther Brüx (1917–2006), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Landkreis Brüx, ehemaliger deutscher Landkreis, der von 1938 bis 1945 bestand
 Okres Most (Bezirk Brüx),  Gebietskörperschaft, die zum 31. Dezember 2002 aufgelöst wurde
 Brux